Румянцев, Иван:
 Румянцев, Иван Алексеевич (1841—1902) — городской голова Петрозаводска, купец.
 Румянцев, Иван Архипович (1926—1998) — слесарь-лекальщик, Герой Социалистического Труда.
 Румянцев, Иван Васильевич (1922—1984) — гвардии младший сержант, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Иван Дмитриевич (1919—1993) — старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Румянцев, Иван Иванович (1913—1992) — советский хозяйственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Румянцев, Иван Николаевич (1903—1987) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Румянцев, Иван Петрович (1886—1937) — советский партийный и государственный деятель.